Pål-Håkon Bjørtomt (ur. 22 czerwca 2000) – norweski skoczek narciarski. Medalista mistrzostw kraju.

Przebieg kariery 
Bjørtomt w oficjalnych zawodach międzynarodowych rozgrywanych pod egidą FIS zadebiutował w lutym 2019, zajmując w Rastbüchl lokaty w szóstej dziesiątce rozegranych tam konkursów FIS Cupu. Pierwsze punkty do klasyfikacji generalnej tego cyklu zdobył w październiku 2019 w Villach, gdzie był 29. W grudniu 2019 w Vikersund zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, zajmując lokaty na przełomie szóstej i siódmej dziesiątki.

Jest medalistą mistrzostw Norwegii – w październiku 2019, wraz z pierwszym zespołem okręgu Akershus (skakali w nim również Matias Braathen, Halvor Egner Granerud i Marius Lindvik), zdobył srebrny medal w konkursie drużynowym letniego czempionatu. Stawał również na podium drużynowej rywalizacji w juniorskich mistrzostwach kraju.

Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan na 8 stycznia 2023

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu LPK 2022

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Norwescy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 2000